Jan Kolář (* 22. listopadu 1986, Pardubice) je český hokejový obránce momentálně hrající v týmu HC Dynamo Pardubice v české extralize.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2012 ČHL - Nejlepší obránce
 2017 KHL - Utkání hvězd
 2019 KHL - Utkání hvězd

Prvenství

ČHL 
 Debut - 6. dubna 2005 (HC Hamé Zlín proti HC Moeller Pardubice)
 První asistence - 25. října 2007 (HC Mountfield proti HC Moeller Pardubice)
 První gól - 15. září 2009 (Bílí Tygři Liberec proti HC Eaton Pardubice, brankáři Tero Leinonen)

KHL 
 Debut - 23. listopadu 2012 (Salavat Julajev Ufa proti HC Donbass Doněck)
 První gól - 25. prosince 2012 (HC Donbass Doněck proti Viťaz Čechov, brankáři Ivan Kasutin)
 První asistence - 6. ledna 2013 (Dinamo Riga proti HC Donbass Doněck)

Klubová statistika 

| 2004/2005
| HC Moeller Pardubice
| ČHL
| 0||0||0||0||0
| 1||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| HC VČE Hradec Králové a.s.
| 1.ČHL
| 7||0||1||1||4
| —||—||—||—||—
|-
| 2005/2006
| KLH Vajgar Jindřichův Hradec
| 1.ČHL
| 33||1||2||3||18
| 18||0||1||1||10
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006/2007
| HC Moeller Pardubice
| ČHL
| 1||0||0||0||0
| —||—||—||—||—
|-
| 2006/2007
| HC Rebel Havlíčkův Brod
| 1.ČHL
| 51||3||9||12||44
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| HC Moeller Pardubice
| ČHL
| 43||0||1||1||22
| 3||0||1||1||4
|-
| 2007/2008
| HC VCES Hradec Králové a.s.
| 1.ČHL
| 12||1||1||2||4
| 9||0||2||2||8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/2009
| HC Moeller Pardubice
| ČHL
| 26||0||2||2||10
| 7||0||1||1||2
|-
| 2008/2009
| HC Chrudim
| 1.ČHL
| 35||7||6||13||40
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| HC Eaton Pardubice
| ČHL
| 48||5||5||10||28
| 13||0||4||4||2
|-
| 2010/2011
| HC Eaton Pardubice
| ČHL
| 47||2||1||3||22
| 4||0||0||0||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| HC Chrudim
| 1.ČHL
| 3||1||4||5||4
| —||—||—||—||—
|-
| 2011/2012
| HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
| ČHL
| 52||5||14||19||57
| 19||0||7||7||8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/2013
| HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
| ČHL
| 21||2||9||11||16
| —||—||—||—||—
|-
| 2012/2013
| HC Donbass Doněck
| KHL
| 25||1||2||3||10
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| HC Donbass Doněck
| KHL
| 53||3||10||13||22
| 13||0||1||1||6
|-
|2014/2015||Admiral Vladivostok||KHL||56||8||14||22||59||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2015/2016||Amur Chabarovsk||KHL||60||1||11||12||55||—||—||—||—||—
|-
|2016/2017||Amur Chabarovsk||KHL||60||9||6||15||25||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2017/2018||Amur Chabarovsk||KHL||51||7||10||17||57||5||0||3||3||18
|-
|2018/2019||Amur Chabarovsk||KHL||41||4||9||13||12||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/2020
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 51 || 5 || 17 || 22 || 22
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/2021
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 51||1||7||8||16
| 8||0||3||3||6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/2022
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 41||3||4||7||14
| 8||0||4||4||2
|- bgcolor="#e0e0e0
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 346!!	33!!63!!96!!240
! 18!!0!!4!!4!!24
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 381!!23!!60!!83!!207
! 63!!0!!20!!20!!28
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v 1.ČHL
! 141!!13!!23!!36!!114
! 17!!0!!3!!3!!18
|}

Reprezentace 

| 2014
| Česko
| MS
| 10
| 1
| 2
| 3
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015
| Česko
| MS
| 10
| 0
| 3
| 3
| 2
|-
| 2016
| Česko
| MS
| 8
| 0
| 1
| 1
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018
| Česko
| OH
| 6
| 1
| 2
| 3
| 4
|-
| 2019
| Česko
| MS
| 10
| 1
| 5
| 6
| 4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 44
! 3
! 13
! 16
! 16
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští olympionici
Hokejisté KHL
Hráči HC Pardubice
Hráči HC Hradec Králové
Hráči HC Jindřichův Hradec
Hráči HC Havlíčkův Brod
Hráči HC Chrudim
Vítězové české hokejové extraligy
Narození 22. listopadu
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži